T – dwudziesta litera alfabetu łacińskiego, dwudziesta szósta litera alfabetu polskiego.

T 
 T – symbol tesli – jednostki indukcji magnetycznej
 T – pierwsza litera symbolu parowozu według oznaczenia PKP, na przykład Ty2 oznacza parowóz towarowy.
 antygen T (antygen Thomsena-Friedenreicha)
 T – w fizyce: oznaczenie okresu
 T – oznaczenie temperatury bezwzględnej
 T – skrót od nazwy przedrostka tera w układzie SI, oznaczającego mnożnik 1012
 symetria T – odbicie czasowe
 T-Mobile – Telefonia komórkowa
 T – mezon
 T – symbol trytu – promieniotwórczego izotopu wodoru
 T – album studyjny południowokoreańskiej grupy TVXQ

t 
 t – symbol tony – jednostki masy
 t – oznaczenie czasu w fizyce
 t (od ang. top lub true) – oznaczenie kwarku t (zwanego szczytowym lub prawdziwym)
 t (dosłownie taśma) – w sporcie żużlowym zapis w programach meczowych określający dotknięcie (zerwanie) taśmy przez zawodnika (falstart)

Zobacz też 
 lista jednoliterowych skrótów i symboli